Guide – plurale di guida
Guide – film indiano del 1965
Guide – villaggio dell'Inghilterra
Guide – villaggio del Portogallo
Guide – nave del XIX secolo
Guide – azienda software statunitense
Guide Association – rete di 120 atenei sparsi in tutto il mondo
Guide Edizioni – casa editrice italiana
Nodo delle guide – nodo bloccante